Scotland Sevens 2007 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Scotland Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 czerwca 2007 roku na Murrayfield Stadium w Edynburgu będąc ósmym turniejem sezonu 2006/2007.

Informacje ogólne 
Scottish Rugby Union podpisał z IRB pięcioletnią umowę na organizację zawodów, które w kalendarzu światowego cyklu zastąpiły turniej France Sevens – zostały one rozegrane w Edynburgu, choć plany zakładały możliwość zorganizowania w Melrose, kolebce rugby 7. Rozegrane na Murrayfield Stadium zawody były ósmym i zarazem ostatnim turniejem sezonu 2006/2007 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane pod koniec kwietnia 2007 roku. Pojawiły się także składy i charakterystyki zespołów oraz lista sędziów zawodów.

Przed turniejem szansę na wyprzedzenie Fidżyjczyków w klasyfikacji generalnej cyklu mieli jeszcze Nowozelandczycy, tracący do liderów dziesięć punktów (musieliby wygrać te zawody i liczyć, by ich rywale nie awansowali do półfinału) oraz Samoańczycy, których strata wynosiła czternaście punktów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Fidżi, Samoa, Nowa Zelandia i niespodziewanie Szkocja, która pokonała w swej grupie RPA. W ćwierćfinale Walijczycy sensacyjnie pokonali Fidżyjczyków otwierając tym samym Nowozelandczykom drogę do triumfu w całym sezonie. Reprezentacja Fidżi zajęła ostatecznie piąte miejsce w zawodach zyskując osiem punktów, jednak reprezentanci Nowej Zelandii łatwo wygrali w finale z osłabionym brakiem zawieszonego Uale Mai zespołem Samoa zdobywając dwadzieścia punktów i tym samym wyprzedzili o dwa punkty Fidżyjczyków w klasyfikacji generalnej.

Normalne dwudniowe bilety kosztowały 15 GBP, zaś jednodniowe 10 GBP, z ulgowymi o połowę tańszymi. Analiza ekonomiczna przygotowana przez Edinburgh Napier University oszacowała wpływ zawodów na szkocką gospodarkę w wysokości ponad 3,1 miliona GBP.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2006/2007)
Scotland Sevens
2007 w Szkocji